Вторая франко-вьетнамская война, также известна как «Тонкинская кампания» — колониальная кампания, предпринятая французскими войсками в период с июня 1883 по апрель 1886 года, целью которой был захват Тонкина (северной части современного Вьетнама) и закрепления за ней французского протектората. Противниками французов на разных этапах кампании были Армия чёрного флага под руководством Лю Юнфу и китайские войска из провинций Гуанси и Юньнань.

Ход кампании был осложнён началом в августе 1884 года Франко-китайской войны и произошедшим в июле 1885 года массовым восстанием населения в Аннаме под руководством националистического движения Канвыонг, что потребовало значительного отвлечения французских войск. Кампания проводилась силами специально созданного Тонкинского экспедиционного корпуса при поддержке канонерских лодок Тонкинской флотилии. 

Кампания была официально завершена в апреле 1886 года, когда экспедиционный корпус был сокращён до размеров дивизии, но на деле Тонкин не был окончательно покорён французами до 1896 года.

Примечания

Библиография 
 Fourniau C. Annam-Tonkin 1885—1896: lettrés et paysans vietnamiens face à la conquête coloniale (Paris, 1989).
 Lung Chang [龍章] Yueh-nan yu Chung-fa chan-cheng [越南與中法戰爭, Vietnam and the Sino-French War] (Taipei, 1993).

Войны Франции
Французский Индокитай
Войны Вьетнама
Войны Китая
Конфликты 1883 года
Войны 1884 года
Войны 1885 года
Конфликты 1886 года
Колониальные войны